Patricia Quinn peut faire référence à :

 Patricia Quinn, actrice nord-irlandaise, *1944 
 Patricia Quinn, actrice américaine, *1937